Omringad kan syfta på:

Film 
 Omringad (1957) – en amerikansk film från 1957 med originaltiteln Short Cut to Hell
 Omringad (1960) – en norsk film från 1960 med originaltiteln Omringet

Litteratur 
 Omringad (av José Mallorqui) – en roman av José Mallorqui från 1954
 Omringad (roman av Brian Coffey), en roman av Brian Coffey (Dean Koontz) från 1974